Кли́мат Калинингра́да — умеренный морской с мягкой, изменчивой зимой и относительно прохладным летом. Среднегодовая температура — 8,3 °C. Среднегодовое количество осадков — 815,2 мм.

Общая характеристика 
Калининград расположен на берегу Балтийского моря. Благодаря влиянию Гольфстрима зима значительно теплее, чем в материковых районах Евразии. Лето сравнительно прохладное. Наиболее тёплый месяц года — июль, наиболее холодный — январь. Преобладает облачная и пасмурная погода. Среднее количество ясных дней в году — 31, облачных — 188, пасмурных — 146 при общей облачности, и 98, 192 и 175 при нижней облачности соответственно.

Температура воздуха 
Средняя температура воздуха в Калининграде, по данным многолетних наблюдений (1981-2010гг), составляет +8,3 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −1,2 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +18,5 °C. Сравнительно небольшая амплитуда среднесуточных температур января и июля (19,7 °C) характеризует умеренность калининградского климата. Самая высокая температура, отмеченная в Калининграде за весь период наблюдений, +36,5 °C (10 августа 1992 года), а самая низкая −33,3 °C (1 февраля 1956 года).

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, 24 февраля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — 21 декабря.

Осадки, относительная влажность воздуха и облачность 
Среднегодовая сумма осадков в Калининграде —  815,2 мм. Но количество выпадающих осадков существенно превышает испарение влаги, что обуславливает повышенное увлажнение. Влажность воздуха в Калининграде всегда высокая. В среднем за год составляет около 79 %, летом — 74—77%, а зимой — 83—87 %.

Большая часть атмосферных осадков выпадает с сентября по февраль, максимум их приходится на декабрь, а минимум — на май. В течение года среднее количество дней с осадками — около 205 (от 12 дней в мае до 22 дней в декабре и январе). Самым дождливым месяцем был август 1912 года, когда выпало 250 мм осадков (при норме 84 мм). Самым засушливым месяцем был март 2022 года, когда в Калининграде выпало 0,4 мм осадков.

Нижняя облачность составляет 4,7 балла, общая облачность — 6,7 балла.

Скорость ветра 
Средняя скорость ветра в городе — 2,2 м/с. В среднем в году бывает 8 дней со штилем.

Атмосферные явления

Характеристика сезонов года

Зима 
Средняя суточная температура падает ниже нуля, в среднем, 21 декабря, после чего в Калининграде наступает климатическая зима. Снежный покров устанавливается во второй половине декабря или в январе. Погода зимой, как правило, неустойчивая, пасмурная, с регулярными оттепелями, поэтому снежный покров может за зиму устанавливаться и сходить несколько раз. Последний зимний день приходится в среднем многолетнем на 24 февраля, то есть зима длится чуть больше 2 месяцев, хотя в годы с тёплыми зимами этот период бывает значительно короче, с суровыми — несколько продолжительнее.

Характер зимы в Калининграде значительным образом зависит от циклонической деятельности в Атлантике и наличием блокирующих антициклонов в европейском регионе, то есть, в той или иной степени, от зональной и меридиональной составляющей циркуляции зимой в Прибалтике.

Весна 
Весна в Калининграде наступает, в среднем 24 февраля, когда среднесуточная температура начинает превышать 0 °C. Весна наступает медленнее, чем в более континентальных районах: сказывается влияние охлаждённых за зиму крупных водоёмов. Средняя суточная температура выше 5 °C устанавливается, в среднем, 1 апреля и достигает 10 °C 27 апреля. Атмосферное давление весной наибольшее, и циклоны редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками меньше, чем в другие периоды года, по сравнению с зимой меньше облачность (12 дней с ясной погодой), ниже относительная влажность воздуха (78 % в марте, 72 % в апреле и 71 % в мае). Однако нередко бывают возвраты холода, которые могут стать причиной снегопадов в апреле. В апреле, однако, снег выпадает не каждый год и, как правило, быстро тает. Самый поздний заморозок был отмечен 27 мая 1951 года. В первой половине июня Калининград оказывается в области пониженного давления, и к нему с запада поступает атлантический воздух, приносящий облачную или пасмурную погоду.

Лето 
Лето наступает, в среднем, 4 июня. Погода становится более ясной, а воздух более тёплым (среднесуточная температура превышает 15 °C). В июле—августе среднесуточная температура воздуха довольно устойчива и колеблется в пределах 16-20 °C. Летом в отдельные дни при вторжении тропических масс с юга отмечаются температуры до +30 °C и выше, но все максимумы выше +35 °С ложатся на относительно небольшой временной отрезок — 29 июля — 10 августа. Во второй половине лета циклоны бывают чаще и сильнее. Такая погода преобладает в годы с сильной циклонической активностью.

Осень 
Осень наступает, в среднем, 8 сентября. Первый заморозок в воздухе обычно бывает к середине ноября, самый ранний отмечен 7 сентября 2022 года. На почве заморозки наступают раньше. В течение первой половины сентября наблюдается тёплая и относительно сухая погода; среднесуточная температура обычно превышает +10 °C. Со второй половины октября  усиливается циклоническая деятельность, постепенно пасмурная, сырая и ветреная погода с моросящими дождями становится преобладающей; увеличивается облачность и относительная влажность (81—86 %), возрастает скорость ветра. Среднесуточная температура опускается ниже +10 °C 7 октября и ниже +5 °C 8 ноября.

В конце сентября—начале октября бывает возврат тепла: на сравнительно короткое время устанавливается солнечная, тёплая и сухая погода. Это так называемое «бабье лето». Среднесуточная температура воздуха падает ниже 0 °C 21 декабря. Наступает конец осени.

Изменение климата 
В Калининграде наблюдается рост среднегодовой температуры. В конце XX века — начале XXI века значительно теплее стал январь, заметно выросла средняя температура февраля, марта, апреля, мая, июля, августа и декабря.

Характерно, что практически все абсолютные минимумы температуры (кроме одного) в Калининграде по месяцам были зарегистрированы в XX веке, в то время как на начало XXI столетия приходится 6 максимумов температуры (один из них, июнь 2013, повторил абсолютный максимум 1968-го).

Нормы приведены за 1961-1990 гг. 9 из 12 (3/4) рекордных тёплых месяцев приходятся на последние 30 лет (с 1990 г.), и ровно половина от общего числа (6 месяцев) — на новое тысячелетие. Тогда как почти все рекордно холодные отмечались до 1987 г., и только один (ноябрь 1998 г.) случился в последние десятилетия, в годы существенного роста среднегодовой температуры.

Показательно, что на новое тысячелетие пришлись три самых тёплых сезона за время метеонаблюдений 1947—2018 (весна, лето и осень), также лето 2002 года и лето 2010 года в этом ранжировании занимают второе и третье места (+19,0 и +18.9 соответственно), зима сезона 2006—2007 по теплу является второй (средняя +2.4), а зимний сезон 2007—2008 со средней температурой +2.3 делит 3-4 места с сезоном 1989—1990.

На конец XX — начало XXI века приходится множество температурных максимумов, в то время как температурных минимумов в последнее время почти не наблюдается. Участились также засушливые месяцы и месяцы с обильным количеством осадков.

Топ-10 самых экстремальных суточных рекордов за 1947—2018 (метеостанция г. Калининград)

Ссылки 
 Метеоданные и прогноз погоды по городу:
 pogoda.yandex.ru

Примечания 

География Калининграда
Калининград